Лас-Колорадас — административный центр департамента Катан-Лиль в провинция Неукен, на юго-западе Аргентины.

История 
Лас-Колорадас был основан 26 октября 1926 года.

Арауканские общности 
В этой общине имеют место арауканская общность коюпан и арауканская общность Лонколуан.

Города провинции Неукен